Sanvicentinos – abitanti di San Vicente (Buenos Aires)
Sanvicentinos – abitanti di San Vicente (Colombia)